Příjmení Belák nosí více významných osobností:

 Jozef Belák (1933–2014) – slovenský geolog
 Ľubomír Belák (* 1951) – slovenský hudebník, skladatel a televizní producent
 Miloš Belák (* 1965) – český fotbalista, záložník